

Geografia

Italia 
 Parisi – frazione del comune di Altamura, in provincia di Bari, Puglia

Brasile 
 Parisi – comune brasiliano nello stato di San Paolo

Persone 
Parisi è un cognome italiano, diffuso prevalentemente nel nord e nel sud Italia. Segue la lista di persone presenti nell'enciclopedia che hanno il cognome Parisi:
 Alessandro Parisi (1977) – calciatore italiano
 Alice Parisi (1990) – calciatrice italiana
 Angelo Parisi (1953) – judoka francese
 Aniello Parisi (1973) – calciatore italiano
 Anna Parisi (1961) – saggista italiana
 Arturo Parisi (1940) – uomo politico italiano
 Carlo Parisi (1883-1931) – magistrato, giurista e poeta italiano
 Carlo Parisi (1960) – allenatore di pallavolo italiano
 Daniele Parisi (1982) – attore italiano
 Emmanuele Parisi (...-1818) – magistrato e politico italiano
 Fabiano Parisi (2000) – calciatore italiano
 Fabio Parisi (1992) – lottatore italiano
 Fausto Parisi (...–...) – allenatore di calcio italiano
 Franca Parisi (1933) – attrice italiana
 Francesco Parisi (1710-1794) – letterato e sacerdote italiano
 Francesco Parisi (1930-2016) – politico italiano
 Giampaolo Parisi (1979) – calciatore italiano
 Gianni Parisi (1957) – attore italiano
 Giovanni Parisi (1967-2009) – pugile italiano
 Giorgio Parisi (1948) – fisico italiano
 Giuseppe Parisi (1745-1831) – generale italiano
 Heather Parisi (1960) – ballerina, cantante, attrice e showgirl
 Hugo Parisi (1984) – tuffatore brasiliano
 Ico Parisi, propr. Domenico (1916-1996) – architetto e designer italiano
 Joanna Parisi (...) – soprano statunitense di origine italiana
 Lautaro Parisi (1994) – calciatore argentino
 Lelio Parisi (1756-1824) – magistrato e politico italiano
 Massimiliano Parisi (1976) – giocatore di football americano italiano
 Massimo Parisi (1968) – dirigente pubblico italiano
 Massimo Parisi (1968) – politico e giornalista italiano
 Matteo Parisi (1594 o 1595-1669) – medico e archiatra pontificio italiano
 Paolo Parisi (1980) – fumettista italiano
 Roberto Parisi (1931-1985) – imprenditore italiano
 Serafino Parisi (1962) – vescovo cattolico italiano
 Silvana Parisi (1955) – ex calciatrice italiana
 Stefano Parisi (1956) – manager e politico italiano
 Tommy Parisi (1983) – cantante italiano
 Vincenzo Parisi (1930-1994) – funzionario e prefetto italiano
 Vittorio Parisi (1892-1955) – cantante italiano
 Vittorio Parisi (1936) – politico e accademico italiano
 Vittorio Parisi (1957) – direttore d'orchestra italiano

Personaggi immaginari 
 Patsy Parisi – personaggio della serie televisiva I Soprano

Storia 
 Parisi gallici – antica popolazione gallo-celtica, che diede il nome a Parigi
 Parisi britannici – antica popolazione gallo-celtica

Altro 
 15803 Parisi – asteroide della fascia principale
 Villa Parisi o Parisi-Borghese – villa del comune di Monte Porzio Catone, città metropolitana di Roma Capitale
 Clan Parisi

Note